

Cinema 
 Unholy – film del 2007 diretto da Daryl Goldberg

Musica 
 Unholy – gruppo musicale doom metal finlandese
 Unholy – singolo dei Kiss del 1992, dall'album Revenge
 Unholy – album dei Brainstorm del 1998
 Unholy – album degli Overkill del 2004
 Unholy – album di Martin Grech del 2005
 Unholy – album degli Altaria del 2009
 Unholy – singolo di Sam Smith e Kim Petras del 2022